A 484-es számú elővárosi autóbusz Budapest, Örs vezér tere és Dány, autóbusz-forduló között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti. 2016. október 2-áig 2108-as jelzéssel közlekedett.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
!colspan=2| Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Budapest, Örs vezér terevégállomás||28||23
|align=left|
|-
|rowspan=5|∫|| Budapest, Maglódi út||27||rowspan=5|∫
|align=left|
|-
| Budapest, Tárna utca||26
|align=left|
|-
| Budapest, Kozma utca||25
|align=left|
|-
| Budapest, Kossuth nyomda||24
|align=left|
|-
| Budapest, Legényrózsa utca||23
|align=left|
|-
|1|| ||colspan=2|22
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest közigazgatási határa
|-
|2|| Pécel, Határ utca||colspan=2|21
|align=left| (Pécel helyi járat)
|-
|3|| Pécel, orvosi rendelő||colspan=2|20
|align=left| (Pécel helyi járat)
|-
|4|| Pécel, gimnázium||colspan=2|19
|align=left| (Pécel helyi járat)
|-
|5|| Isaszeg, városháza||colspan=2|18
|
|-
|6|| Isaszeg, Kossuth utca 37.*||colspan=2|17
|align=left|
|-
|7|| Isaszeg, vasútállomás bejárati út*||colspan=2|16
|align=left|
|-
|8|| Isaszeg, vasútállomás*||colspan=2|15
|align=left|
|-
|9|| Isaszeg, Kossuth utca 37.*||colspan=2|14
|align=left|
|-
|10|| Isaszeg, Madách utcai iskola||colspan=2|13
|align=left|
|-
|11|| Isaszeg, Lignifer Kft.||colspan=2|12
|align=left|
|-
|12|| Isaszeg-Szentgyörgypusztai erdészet||colspan=2|11
|align=left|
|-
|13|| Isaszeg-Szentgyörgypuszta||colspan=2|10
|align=left|
|-
|14|| Isaszegi fácános||colspan=2|9
|align=left|
|-
|15|| Dány-Szentkirályi erdészlak||colspan=2|8
|align=left|
|-
|16|| Dány-Szentkirály, felső||colspan=2|7
|align=left|
|-
|17|| Dány-Szentkirály, alsó||colspan=2|6
|align=left|
|-
|18|| Dány, sülysápi elágazás||colspan=2|5
|align=left|
|-
|19|| Dány, Ady Endre utca||colspan=2|4
|align=left|
|-
|20|| Dány, Bethlen Gábor út||colspan=2|3
|align=left|
|-
|21|| Dány, Szőlő körút||colspan=2|2
|align=left|
|-
|22|| Dány, temető||colspan=2|1
|align=left|
|-
|23|| Dány, autóbusz-fordulóvégállomás||colspan=2|0
|align=left|
|}
A *-gal jelölt megállókat nem érinti minden járat.

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Pécel autóbuszvonalai
Budapest X. kerületének közlekedése
Budapest XVII. kerületének közlekedése
Budapest XIV. kerületének közlekedése